Aleksandr Aleksandrovitj "Sasha" Barkov, Jr., född 2 september 1995 i Tammerfors, är en finländsk-rysk professionell ishockeyspelare som spelar för Florida Panthers i NHL. Barkov blev draftad av Florida Panthers i den första rundan i 2013 års draft som nummer två totalt.

Statistik

Internationellt

Referenser

Externa länkar
Aleksander Barkov NHL stats – Hockey-Reference.com
Aleksander Barkov hockey statistics and profile at hockeydb.com

Män
Födda 1995
Levande personer
Idrottare från Tammerfors
Finländska ishockeyspelare
Finländska idrottare under 2000-talet
Spelare i Tappara
Spelare valda i NHL Entry Draft 2013
Spelare valda av Florida Panthers i NHL Entry Draft
Spelare i Florida Panthers
Tävlande i ishockey vid olympiska vinterspelen 2014
Tävlande vid olympiska vinterspelen 2014 från Finland
Olympiska bronsmedaljörer 2014
Finländska olympiska bronsmedaljörer
Lagkaptener i Florida Panthers
Vinnare av Lady Byng Memorial Trophy
Vinnare av Frank J. Selke Trophy